Эберсдорф-бай-Кобург () — община в Германии, в федеральной земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Франкония. Входит в состав района Кобург. Население составляет 5980 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 26,50 км².

Община подразделяется на 5 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии